Pals of the Range – film del 1910 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Pals of the Range – film del 1935 diretto da Elmer Clifton